Игор Елен (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер (1994), тренер.

Биография 
Чемпион Словении 1990 г. (разделил 1—2 места с Л. Гостишей и обошел его по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1999 и 2000 гг. Бронзовый призёр чемпионата Словении 1993 г. Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Словении 1996 г. (бронзовую медаль получил другой шахматист).

В составе сборной Люблянского шахматного клуба («LSK Iskra Ljubljana», «LSK Iskra», «LSK», «LSK Ljubljana») победитель командных чемпионатов Словении 1990, 1991 и 1992 гг., серебряный призёр командных чемпионатов Словении 1993, 1995, 1996, 1997 и 1998 гг., бронзовый призёр чемпионата Словении 1994 г.

В составе сборной Словении участник двух шахматных олимпиад (1996 и 2002 гг.; в 2002 г. выступал за 3-ю команду), командного чемпионата мира среди студентов 1993 г., двух Кубков Митропы (1999 и 2000 гг.).

Участник юниорского чемпионата Европы 1992 г.

Участник зонального турнира 1998 г.

Победитель опен-турнира в Птуе (2007 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Игора Елена на шахматных олимпиадах
 Выступления Игора Елена в чемпионате Европы среди юниоров 1992 года
 Выступления Игора Елена в командном чемпионате Европы среди молодёжи до 26 лет
 Выступления Игора Елена в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам